Східний чорноголовий лусконіг (Pygopus schraderi) — представник роду лусконогів родини лусконогових. Деякий час його вважали підвидом Pygopus nigriceps.

Опис 
Загальна довжина сягає 60 см. Колір шкіри матовий, з поздовжніми гребенями, що йдуть уздовж спини. Також зустрічаються лусконоги червоно-коричневого забарвлення. У цього виду лусконога є горбики на голові та шиї темно-сірого або чорного кольору. За темний колір голови він й отримав свою назву. Горбики тазових кінцівок добре помітні.

Спосіб життя 
Поширений в сухих місцинах, здебільшого на твердих червонуватих ґрунтах. Вдень відпочиває серед впалого листя або трави. Активний вночі. Харчується комахами та безхребетними. Як захист займає оборонну позу та мімікрує під отруйну змію. Темна голова робить цього лусконога надзвичайно схожим на молоду звичайну коричневу змію.

Це яйцекладна ящірка. Відкладає 2 яйця.

Розповсюдження 
Це ендемік Австралії. Мешкає у східній частині континента.

Джерела 
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Тварини, описані 1913
Лусконоги
Плазуни Австралії